A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1945-46, denominada oficialmente de Allsvenskan 1945-46, foi a 22º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o IFK Norrköping que conquistou seu 3º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1945-46
1945 no futebol
1946 no futebol
Desporto na Suécia em 1945
Desporto na Suécia em 1946